EL CID, de algemene introductieweek voor studenten in Leiden
El Cid (film)
Rodrigo Díaz de Vivar, de Spaanse ridder bekend als El Cid Campeador
 Cantar de mio Cid, een Spaans heldendicht dat betrekking heeft op deze ridder

Zie ook 
CID (doorverwijspagina)